Чемпионат Бразилии по футболу 2011 — 55-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир начался 21 мая, закончился 4 декабря 2011 года. Чемпионом в пятый раз стал «Коринтианс» из Сан-Паулу.

Ход турнира 
Этот чемпионат ознаменовался борьбой за чемпионский титул между «Коринтиансом» и «Васко да Гама». Оба клуба в последние годы вылетали в Серию B и уверенно возвращались в элиту и спустя всего несколько сезонов включились в борьбу за чемпионский титул. Васко да Гама ещё в середине года обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Либертадорес благодаря победе в Кубке Бразилии, первой в истории клуба. «Коринтианс» же в начале сезона испытал значительные изменения в составе из-за вылета в квалификационном раунде Кубка Либертадорес — завершил карьеру Роналдо, покинули клуб Жусилей и Роберто Карлос, пришли в команду Лиедсон и Алекс Мескини. В «Васко да Гаму» вернулся легендарный для клуба Жуниньо Пернамбукано, перешли такие опытные игроки, как Диего Соуза и Александро. В определённый момент «адмиралы» претендовали на победу сразу в трёх турнирах за год — команда дошла до полуфинала Южноамериканского кубка, но уступила «Универсидад де Чили».

Нововведением организаторов турнира стал необычный последний тур — из 10 матчей 8 являлись Классико того или иного штата — Гре-Нал, Сан-Сан («Сан-Паулу» — «Сантос»), классико штатов Минас-Жерайс («Крузейро» — «Атлетико Минейро») и т. д. «Коринтианс» играл в последнем туре против принципиального соперника «Палмейраса», а «Васко да Гама» — против «Фламенго». «Васко» для победы в чемпионате необходимо было самим побеждать «Фла» и ждать победы «Палмейраса», поскольку в случае равенства очков преимущество за счёт большего числа побед отдавалось «Коринтиансу». В итоге оба матча завершились вничью — в Рио-де-Жанейро 1:1 и 0:0 в Сан-Паулу. Благодаря этому, чемпионом в пятый раз в своей истории стал «Коринтианс». В день матчей последнего тура стало известно о смерти легендарного для «Коринтианса» футболиста, Сократеса. Сама игра против Палмейраса была очень грубой и жёсткой, а во втором тайме на поле вспыхнула драка. Судья Вилсон Луис Сенеме удалил по два игрока команд.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры по турам

Чемпионский состав 
 Состав «Коринтианса» в чемпионате Бразилии 2011 года
{|class="wikitable sortable"
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|№
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|Игрок
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|Позиция
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|Матчи
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|Голы
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|Примечание
|-
| 1|| Жулио Сезар||Вратарь||33||-30||
|-
| 2|| Алессандро (к)||Правый защитник||22||||
|-
| 3|| Шикан||Центральный защитник||22||4||
|-
| 4|| Леандро Кастан||Центральный защитник||35||1||
|-
| 5|| Ралф||Опорный полузащитник||33||1||
|-
| 6|| Фабио Сантос||Левый защитник||27||||
|-
| 7|| Виллиан||Нападающий||36||6||
|-
| 8|| Паулиньо||Центральный полузащитник||35||8||
|-
| 9|| Лиедсон||Нападающий||28||12||
|-
| 10|| Адриано Император||Оттянутый форвард||4||1||
|-
| 11|| Эмерсон Шейх||Нападающий||28||6||
|-
| 12|| Алекс Мескини||Атакующий полузащитник||28||6||
|-
| 13|| Пауло Андре||Центральный защитник||16||||
|-
| 14|| Луис Рамирес||Центральный полузащитник||6||1||
|-
| 15|| Морадеи||Опорный полузащитник||8||||
|-
| 16|| Денер||Левый защитник||||||
|-
| 17|| Мораис||Атакующий полузащитник||12||||
|-
| 18|| Велдиньо||Правый защитник||26||||
|-
| 19|| Элиас Фернандес||Нападающий||4||||
|-
| 20|| Данило||Атакующий полузащитник||36||3||
|-
| 21|| Эденилсон||Правый защитник||26||||
|-
| 22|| Данило Фернандес||Вратарь||2||-1||
|-
| 23|| Жорже Энрике||Правый полузащитник||31||3||
|-
| 25|| Уоллас||Центральный защитник||16||||
|-
| 26|| Бруно Отавио||Опорный полузащитник||||||
|-
| 27|| Нене Бонилья||Центральный полузащитник||||||
|-
| 29|| Таубате||Нападающий||1||||
|-
| 30|| Ренан||Вратарь||3||-5||
|-
| 31|| Андре Винисиус||Центральный защитник||||||
|-
| 33|| Рамон Мота||Левый защитник||9||1||
|-
| || Эдно||Нападающий||1||||Отзаявлен 1 июня
|-
| || Тите||Главный тренер||||||
|}

Лучшие бомбардиры

Серия B 
Чемпионат в Серии B прошёл с 20 мая по 26 ноября 2011 года. Чемпионом досрочно стала «Португеза» из Сан-Паулу.

 Лучшие бомбардиры
  Кьеза (Наутико) — 21 гол
  Линком (Брагантино) — 20 голов
  Рикардо Жезус (Понте-Прета) — 19 голов
  Нето Баиано (Витория) — 14 голов

Серия C 
Чемпионат Бразилии в Серии C должен был пройти с 16 июля по 12 ноября 2011 года. Первая фаза (4 группы по 5 команд) должны была завершиться 18 сентября. Две лучшие команды каждой группы вышли во вторую фазу, где 8 команд были разбиты на 2 группы. Победители групп сыграли два матча за чемпионский титул в Серии C, однако они уже обеспечили себе выход в Серию B, как и команды, финишировавшие в группах на вторых местах.

В группе E (то есть, первой группе Второй фазы) были аннулированы результаты трёх матчей с участием «Риу-Бранку». За нарушение 231 статьи Бразильского кодекса спортивной юстиции команда дисквалифицирована и отправлена в Серию D на следующий сезон. Её место во второй фазе заняла третья команда из группы A первой фазы, «Луверденсе». После длительных апелляций и споров «Риу-Бранку» всё же снялась с чемпионата и были назначены переигровки с участием уже игравших в группе E команд и «Луверденсе». «Риу-Бранку» отозвало свой иск в суд и выступило с заявлением о снятии с соревнований, дабы избежать санкций со стороны КБФ и ФИФА. Необходимость переигровки половины группового турнира внесла хаос в концовку сезона.

«Луверденсе» провёл три отменённые встречи группового этапа 2, 6, 9 и 13 ноября. 16 и 20 ноября были сыграны оставшиеся 2 тура. По итогам матчей «Луверденсе» полностью лишился шансов пройти дальше, а КРБ завоевал первое место в группе. За второе в очной встрече боролись «Америка Натал» и «Пайсанду». В итоге «Америка» добилась права выступать в Серии B.

Победитель группы F «Жоинвиль» встречался в матчах за чемпионство с победителем группы E КРБ и уверенно выиграл, а «Ипатинга» уже вышла в Серию B за счёт второго места в группе. В этой группе турнир завершился ещё 30 октября.

Покинули Серию C, став участниками Серии D 2011, клубы, занявшие последние места в своих предварительных группах: «Кампиненсе», «Марилия», «Гремио Бразил» и «Арагуаина».

Серия D 
Серия D проходит с 16 июля по 20 ноября 2011 года. 40 команд разбиты на 8 групп по 5 в каждой. После завершения двухкругового турнира, 16 команд, занявших в группах первое и второе места, начиная с 25 сентября, играют в двухматчевых плей-офф. Четыре команды, вышедшие в полуфинал Серии D, обеспечат себе участие в Серии C на следующий сезон. Финалисты турнира выявят чемпиона Серии D 2011 года.

В матче последнего, 10 тура группового этапа, в 5-й группе «Токантинополис», потерявший все шансы выйти из группы, остался вшестером после ряда удалений, поэтому игра (проходившая 18 сентября) была прекращена. 17 октября прошла переигровка. Хозяевам, футболистам «Анаполины», необходимо было обыграть «Токантинополис» с разницей в 5 и более мячей. «Анаполина» выиграла со счётом 6:1, сравнялась по количеству очков и опередила по разнице «Итумбиару», выйдя в 1/8 финала со второго места в своей группе. «Анаполина» на этой стадии обыграла в двух матчах «Виллу Нову» (1:0, 1:2 — прошли дальше благодаря большему числу голов на поле соперника). Затем «Анаполина» в 1/4 финала уступила «Тупи», победителю 5-й группы, который уже давно обыграл своего соперника в 1/8 финала..

Таким образом, «Санта-Круз» (первый финалист турнира), «Оэсте», «Куяба» и «Тупи» стали участниками Серии C 2012 года.

Финальные игры должны были состоятся 6 и 13 ноября, однако из-за истории с «Анаполиной» сроки были смещены на 13 и 20 ноября.

«Тупи» стал третьим чемпионом Серии D в её истории.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2011 году
Спорт в Бразилии в 2011 году